

Басс-Лейк — місто в окрузі Соєр, штат Вісконсин
 Басс-Лейк — місто в окрузі Вошберн, штат Вісконсин
 Басс-Лейк — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Басс-Лейк — переписна місцевість, штат Індіана